Mitchell River peut faire référence à :
 Mitchell River (Australie-Occidentale)
 Parc national de la Mitchell River (Australie-Occidentale)
 Mitchell River (Victoria)
 Parc national de la Mitchell River (Victoria)
 Mitchell River (Queensland)